Владимир Рохлин: Рохлин, Владимир Абрамович (1919—1984) — советский математик.
 Рохлин, Владимир Владимирович (род. 1952) — советский и американский математик, сын В. А. Рохлина.